Nawrót (pływanie)
 Nawrót choroby
 Nawrót kapilarny